Die Division 1 2020 war die 15. Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga. Sie sollte am 4. April 2020 beginnen und am 8. November 2020 beendet sein.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Saisonstart zunächst auf den 21. Mai 2020 verschoben. Der erste Spieltag wurde am 14. Juni 2020 ausgetragen. Der letzte Spieltag fand am 29. November 2020 statt.

Modus 
Die 32 Mannschaften traten in zwei regional unterteilte Staffeln an. Die Staffelsieger steigen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten treten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der zweiten Liga an.

Jeweils die drei am Tabellenende platzierten Mannschaften steigen direkt in die viertklassige Division 2 ab, während die beiden Viertletzten in der Relegation um den Klassenerhalt spielen.

Carlstad United BK und Karlstad BK fusionierten am 25. November 2019 zur IF Karlstad Fotboll.

Superettan-Absteiger Syrianska FC wurde in die Division 2 strafversetzt. Dafür rückte IFK Berga als weiterer Aufsteiger aus der Division 2 in die Staffel Norra nach.

Stadien

Norra

Södra

Tabellen

Norra

Södra

Relegation 
Die Plätze 13 und 14 der Superettan 2020 spielten gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 in einer Play-off-Runde. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2021. Die Spiele fanden am 9. und 13. Dezember 2020 statt.

|}

Die beiden besten Gruppenzweiten der Division 2 und die 13. der Division 1 Norra und Södra 2020 spielten in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel. Die Sieger qualifizierten sich für die Division 1 2021.

|}

Weblinks 
 everysport.com
 ettanfotboll.se

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020